Pougny è il nome di alcuni comuni francesi:

Pougny – Ain
Pougny – Nièvre